magnum latin eredetű szó, jelentése nagy, hatalmas

Személynév, művésznév
 Magnum, Sami Wolking finn zenész művészneve, az Eurovíziós Dalfesztivált megnyerő Lordi zenekar volt tagja

Filmcímek
 Magnum, amerikai televíziós sorozat (1980–1988)
 Magnum, amerikai televíziós sorozat (2018–)

Zene
 Magnum, 1972-ben alakult brit rockegyüttes

Gyártmányok, cégek neve
 Magnum, több kézifegyver és lőszer elnevezése
 Magnum, az Unilever egyik jégkrém márkaneve
 Magnum Photos, nemzetközi fotóügynökség és érdekképviseleti szervezet
 Renault Magnum, a Renault autógyár által gyártott kamiontípus